Мазілу () — румунське прізвище.

Відомі носії:

 Дан Хорія Мазілу (1943—2008) — румунський історик літератури, славіст.
 Думітру Мазілу (*1934) — румунський політик, один з лідерів революції 1989 року.
 Йонуц Мазілу (*1982) — румунський футболіст, нападник київського «Арсеналу» і збірної Румунії.
 Марія Мазілу (*1991) — румунська скелетоністка, учасниця зимових Олімпійських ігор у Ванкувері.